Nadraw ist eine historische Bezeichnung der Orte:
 Nadrowo (bis 1945: Nadrau, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Nisowka (Kaliningrad) (bis 1946: Nadrau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)